Velocitat d'obturació, temps d'exposició en fotografia
 Obturació o empastament, en odontologia, procés en què es neteja la cavitat resultant d'una càries i s'omple d'algun material 
 obturació (cirurgia), operació quirúrgica per tancar una obertura anormal o accidental